Haku – gaun wikas samiti w Nepalu w dystrykcie Jumla
 Haku – gaun wikas samiti w Nepalu w dystrykcie Rasuwa